, compositeur et chef d'orchestre belge
Louise Guillemette-Labory, bibliothécaire canadienne
Marie Labory, journaliste française

Autre 
 Château Cos Labory, domaine viticole situé à Saint-Estèphe en Gironde.